Верхняя Сосновка — название населённых пунктов.

Россия 
 Верхняя Сосновка — деревня в Шахунском районе Нижегородской области.
 Верхняя Сосновка — посёлок в Кизильском районе Челябинской области.